Rheingold (album Grave Digger) - album zespołu Grave Digger
 Rheingold (album Klausa Schulze) - album  Klausa Schulze
 Rheingold (pociąg) - pociąg ekspresowy kolei niemieckich

Zobacz też 
Złoto Renu (niem. Rheingold) -  wstęp do dramatu muzycznego Pierścień Nibelunga Richarda Wagnera